Zur Rose steht für:

 Zur Rose AG, Schweizer Arzneimitteldistribuent in Frauenfeld

Bauwerke:
 Gasthaus zur Rose (Böckingen)
 Gasthaus zur Rose (Großbottwar)
 Gasthaus zur Rose (Rees-Mehr)
 Gasthof Zur Rose oder Weingasthof Rose, Volkach, Bayern, siehe Oberer Markt 7 (Volkach)
 Gildehaus zur Rose, Quedlinburg, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Rose
 Gasthaus Rose